DP kan syfta på:

 DP – Displayport, ett gränssnitt för digital bildöverföring
 DP – detaljplan, en bestämmelsekarta inom samhällsplaneringen
 DP – tyskt konservativt parti under decennierna efter andra världskriget, se Deutsche Partei
 DP – ett datorkontrollerat system som används för att automatiskt hålla ett fartygs eller flytande plattforms position och kurs konstant, se Dynamisk positionering
 DP – första varianten var ett sovjetiskt  kulsprutegevär för infanteriet, se Degtjarovkulspruta

Se även 
 Deutsche Post – tyskt postbefordransbolag
 Dubbel penetration – en variant av gruppsex
 Deep Purple – ett brittiskt rockband
 Daft Punk – franskt elektroniskt musikband